1867 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т семь — может означать:

 1867 — натуральное число между 1866 и 1868.
 1867 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1867 (другое обозначение — ESO 85-SC53) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1867 год в литературе

В искусстве 
 1867 год в театре

В музыке 
 1867 год в музыке

В науке 
 1867 год в науке